Trois clubs de football belge ont porté ce nom :
 Royal Football Club Seraing, matricule 17, le RFC Seraing "original", disparu en 1996.
 voir aussi : Liste des joueurs du RFC Sérésien
 Royal Football Club Seraing, matricule 23, anciennement FC Bressoux et Seraing-RUL, prend le nom de RFC Seraing de 2009 à 2014, année de sa disparition.
 Royal Football Club Seraing, matricule 167, anciennement Royal Francs-Borains, Boussu-Dour Borinage et Seraing United, prend le nom de RFC Seraing en 2015.